Осоркон (д/н —бл. 714 до н. е.) — давньоєгипетський політичний діяч, верховний жрець Амона у Фівах 744—714 роках до н. е.

Життєпис 
Походив з XXIII династії. Був сином фараонів Такелота III або Рудамона. За правління першого стає верховним жерцем Амона. Усіляко сприяв зміцненню династії на півдні Єгипту, намагався організувати оборону від нубійців. Цим займався за правління Рудамона та Іні, намагаючись зберегти за династією Фіванську область, але вимушений був визнати владу кушитських царів.

У 720 році після перемоги Шабаки, царя Кушу, над дрібними правителями Верхнього Єгипту Осоркон визнав його владу. Проте його вплив був значно зменшений. У 714 році фактичну владу в області перебрала сестра Шабаки — Аменірдіс, що мала титул «Дружина бога» Амона. Лише у 704 році призначено нового верховного жерця — Гаремахета.

Джерела 
 Charles N. Pope. Living In Truth: Archaeology and the Patriarchs. 2nd Edition. United States Library of Congress. 2004
 Porter and Moss, The Topographical Bibliography, Volume I Part 1. The Theban Necropolis. Private Tombs. (2nd ed.) 2004

Верховні жерці Амона
Двадцять третя династія єгипетських фараонів